Cécile Backès (1965-), actrice et metteuse en scène française ;
 David Backes (1984-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Ernest Backes (1946-2023), homme d'affaires allemand ;
 Sonia Backès (1976-), femme politique française ;
 Uwe Backes (1960-), politologue allemand.